Domeneck bezeichnet:

 Tumminge von Domeneck, mittelalterliches Adelsgeschlecht mit Stammsitz auf Burg Domeneck bei Züttlingen
 Friedrich von Domneck (auch: Friedrich von Domeneck; 1385–1445), kurpfälzischer Rat, Domdekan und von 1426 bis 1445 Fürstbischof von Worms
 Schloss Domeneck, bei Züttlingen, einem Ortsteil von Möckmühl im Landkreis Heilbronn im nördlichen Baden-Württemberg